Kirche Zur Göttlichen Vorsehung steht für:

 Zur göttlichen Vorsehung (Angerstein), Kirche in Angerstein, Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Zur Göttlichen Vorsehung (Königsbrunn), Kirche und Pfarrei in Königsbrunn, Landkreis Augsburg, Bayern
 Zur Göttlichen Vorsehung (Sterławki Wielkie), Pfarrkirche in Sterławki Wielkie, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kathedrale der göttlichen Vorsehung (Chișinău), Bischofskirche des Bistums Chișinău, Moldawien